Bar Island heißen folgende geographische Objekte:
 Bar Island (Antarktika), Insel von Antarktika
 Bar Island (Illinois), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Island (Cumberland County, Maine), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Island (Hancock County, Maine), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Island (Knox County, Maine), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Island (Lincoln County, Maine), Insel in den Vereinigten Staaten
 Bar Island (Washington County, Maine), Insel in den Vereinigten Staaten

Siehe auch: Bar Rock